

Biografia 
Nel 1919 si laureò in matematica all'Università di Palermo con una tesi in balistica, sotto la guida di Antonio Signorini. Insegnò, nei primi anni della sua carriera, a Marsala e Alcamo, passando poi al Liceo ”Garibaldi“ di Palermo fino al pensionamento.

Figura di insegnante tra le più autorevoli dell'istituto, lo contraddistinse sempre una dignitosa e seria compostezza, nonché la volontà di non cedere ad inutili quanto vane ostentazioni. La sua attività di insegnamento fu caratterizzata da una visione di completezza del sapere, integrando ed armonizzando la cultura scientifica con quella umanistica.

Svolse parallelamente studi scientifici e ricerche in geometria algebrica, che condusse sotto la guida di Michele De Franchis e Giuseppe Marletta, di cui, del primo, fu pure assistente all'Università di Palermo.

Socio del Circolo Matematico di Palermo, ne fu a lungo segretario.

È il padre di Aldo Brigaglia, ordinario fuori ruolo di matematiche complementari presso l'Università di Palermo, uno dei fondatori della Società Italiana di Storia della Matematica, e nonno dell'omonimo Andrea Brigaglia, africanista e docente di studi islamici presso l'Università di Città del Capo (Sudafrica).

Alcune Opere 
 Didattica della Matematica in relazione alla facoltà di astrazione, Annali del Liceo Garibaldi, Palermo, N.1, Anno 1964.
 Il circolo matematico di Palermo, Symposia Mathematica, XXVII, Cortona, 1983.
 The solutions of Girolamo Saccheri and Giovanni Ceva to Ruggero Ventimiglia's 'Geometram quaero': Italian projective geometry in the late seventeenth century (Italian), Archive for History of Exact Sciences, 30 (1) (1984), Springer-Verlag (scritto con P. Nastasi).
 Apollonian reconstructions in Viète and Ghetaldi, Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche, 6 (1) (1986), Compositori, Bologna (scritto con P. Nastasi).
 Algebra e geometria (1860-1940): il contributo italiano, Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, 36, 1994.
 The influence of H. Grassmann on Italian projective n-dimensional geometry, in Hermann Günther Grassmann (1809-1877): visionary mathematician, scientist and neohumanist scholar, Dordrecht, NL, 1996.

Note

Voci correlate
Tito Camillo Cazzaniga

Collegamenti esterni